Gagner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dave Gagner (född 1964), kanadensisk ishockeyspelare och -tränare
 Emil Gagner (1877–1951), svensk ämbetsman och dirigent
 Lars Peter Gagner (1791–1869), svensk präst
 Marie Louise Gagner (1868–1933), svensk pedagog
 Sam Gagner (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Wilhelm Gagner (1835–1912), svensk ingenjör